Vărăști se poate referi la:
Vărăști, Călărași
Vărăști, Giurgiu

Toponime românești